Прісноводний краб — рід прісноводних або напів-наземних крабів.
 «Прісноводний краб» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Прісноводний краб» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.